FLW este un acronim de trei litere care se poate referi la

Coduri 

 FLW -- codul aviatic IATA al Flores Airport, de pe Insula Flores din arhipelagul insulelor Azore.
 FLW -- codul Fulwell railway station parte a National Rail, Anglia

Frank Lloyd Wright 

 FLW -- Frank Lloyd Wright (1867 – 1959), proeminent arhitect american al primei jumătăți a secolului 20

Altele 

 FLW -- FLW (Flood warning), un eveniment opțional din header-ul unui protol de codificare numit Specific Area Message Encoding
 FLW -- (Famous Last Words), o expresie sarcastică din limba engleză
 FLW --  turneu de pescuit sportiv organizat și sponzorizat de Wal-Mart.
 FLW -- four-letter word, prescurtarea din engleză pentru un cuvânt format din patru litere

Acronime de trei litere